

Tabela

Bibliografia 
 Wyniki spotkań na rsssf.com

Zobacz też 
 Eredivisie (2006/2007)
 Eerste divisie

2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 w Holandii
2007 w Holandii
Eerste divisie